Hospital Universitario de Fuenlabrada - ziekenhuis in Fuenlabrada, provincie Madrid
 Hospital de Fuenlabrada (metrostation) - metrostation nabij bovenstaand ziekenhuis